

Пенс — місто, штат Вісконсин
 Пенс — переписна місцевість, штат Вісконсин

Люди 
 Майк Пенс — американський державний діяч.

Див. також 
 Пенні